Occultifur är ett släkte av svampar. Occultifur ingår i familjen Cystobasidiaceae, ordningen Cystobasidiales, klassen Cystobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Occultifur